Little Salmon River (engl. für „kleiner Lachsfluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Little Salmon River (Bay of Fundy), in New Brunswick
 Little Salmon River (Nova Scotia), in Nova Scotia
 Little Salmon River (Salmon River, New Brunswick), in New Brunswick
 Little Salmon River (Yukon River), im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Little Salmon River (Ontariosee), Zufluss des Ontariosee in New York 
 Little Salmon River (Salmon River, Idaho), Nebenfluss des Salmon River in Idaho 
 Little Salmon River (Salmon River, New York), Nebenfluss des Salmon River in New York